Woodlands ist der Name mehrerer Orte:

in Neuseeland:
 Woodlands (Southland) in der neuseeländischen Region Southland
 Woodlands (Katikati) in der neuseeländischen Region Bay of Plenty
 Woodlands (Whatakane) in der neuseeländischen Region Bay of Plenty

in Südafrika:
 Woodlands (Gauteng), ein Vorort von Johannesburg
 Woodlands (KwaZulu-Natal), ein Vorort der südafrikanischen Hafenstadt Durban

im Vereinigten Königreich:
 Woodlands (City of Newport)
 Woodlands (Dorset)
 Woodlands (Falkirk)
 Woodlands (Glasgow)
 Woodlands (London)
 Woodlands (South Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Woodlands (Kalifornien)
 Woodlands (New Hampshire)
 Woodlands (New York)
 The Woodlands (Texas)

in weiteren Staaten:
 Woodlands (Lusaka) in Simbabwe
 Woodlands (Singapur), ein Stadtteil von Singapur
 Woodlands (Western Australia) in Western Australia

Sonstiges: 
 eine Untergruppe der neolithischen Grooved ware
 Woodlands (Spiel)

Siehe auch:
 Woodland
 Woodlands Stadium